«Особлива думка» — український радянський художній фільм 1967 року.
 «Особлива думка» — повнометражний кінофільм режисера Стівена Спілберга 2002 року.
 «Особлива думка» — американський науково-фантастичний серіал.